František může být:

jméno
 František, které se váže k mnoha významným nositelům

Vánoce
 František (kadidlo) – vonný kužel ze dřevěného uhlí a kadidla

doly
 Důl František – rozcestník

Související články 
 Seznam článků začínajících na „František“
 Františka
 František Josef

Externí odkazy